Herrarnas +93 kg i judo vid olympiska sommarspelen 1976 avgjordes i Montréal.

Medaljörer

Resultat

Huvudträd

Återkval

Pool A

Pool B

Referenser 

Officiell rapport

Judo vid olympiska sommarspelen 1976